Per moschea Blu si può intendere:

 Moschea Blu – Istanbul in Turchia
 Moschea Blu – Erevan in Armenia
 Moschea Blu – Tabriz in Iran